Åmanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åmanstjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (5,46 ha)
Åmanstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn